Název Vlčice mají tyto obce:
 Vlčice (okres Trutnov) – obec v okrese Trutnov
 Vlčice (okres Jeseník) – obec v okrese Jeseník

… nebo části obcí
 Vlčice (Střížovice) – část obce Střížovice v okrese Jindřichův Hradec
 Vlčice (Blovice) – část města Blovice v okrese Plzeň-jih
 Vlčice (Loštice) – základní sídelní jednotka města Loštice

… také kopec
 Vlčice (Šluknovská pahorkatina) – s nadmořskou výškou 512 metrů nacházející se v Šluknovské pahorkatině

Může se také jednat o označení pro samici vlka.

Externí odkazy